O termo Tururi pode ser referente aos seguintes artigos da Wikipedia: 
 Tururi - nome popular da ave Sururina
 Tururi - fibra vegetal

Desambiguação